Русин Іван Іванович (* 1979) — український релігійний діяч.
 Русин Іван Іванович (1937—2019) — український дисидент, учасник руху шістдесятників.